Тимченко-Рубан — фамилия. Известные носители:
 Тимченко-Рубан, Георгий Иванович (1861—1917) — генерал-лейтенант, военный историк.
 Тимченко-Рубан, Иодор Матвеевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 3928; 26 ноября 1826.
 Тимченко-Рубан, Николай Иванович (1849—?) — генерал от инфантерии.
 Тимченко-Рубан, Степан Осипович — Георгиевский кавалер; майор; № 6113; 3 декабря 1839.

Примечания

См. также 
 Тимченко
 Рубан